Heiderhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Heiderhoff (* 1966), deutsche Hochschullehrerin und Rechtswissenschaftlerin
 Heinz Heiderhoff (1922–2002), Oberstadtdirektor der Stadt Mülheim an der Ruhr von 1963 bis 1974
 Horst Heiderhoff, deutscher Verleger